Molekulska formula -{C6H13NO4}- se može odnositi na:
 1-Deoksinojirimicin
 Bicin
 Perosamin